Primeira Guerra Servil  — na Sicília, liderada por Euno e Cleão da Cilícia
 Segunda Guerra Servil  —  na Sicília, liderada por Sálvio Trifão
 Terceira Guerra Servil  —  na Itália, liderada por Espártaco

Desambiguações de guerras e batalhas